Manas hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Manas (épica), poema 
MANAS Journal, publicación filosófica.
Manas (mente), tercer principio de la Constitución septenaria del Hombre..

Lugares 
Aeropuerto Internacional de Manas, en Kirguistán cerca de la capital, Biskek.
Manas (Drôme), comuna en Francia.
Manas, río y condado en Xinjiang, China.